Fencker ist der Familienname folgender Personen:

Edgar Christian Fencker (1844–1904), dänischer Inspektor von Grönland
Kirsten Fencker (* 1979), grönländische Politikerin